Der Distrito Nacional (D.N.) ist eine Verwaltungseinheit der Dominikanischen Republik. Er ist keine Provinz, funktioniert aber de facto wie die 31 Provinzen, außer dass er nicht, wie die Provinzen, einen ernannten Gouverneur (gobernador), sondern einen gewählten Bürgermeister (alcade) hat (er wird deshalb in manchen Statistiken als Gemeinde geführt). Er ist identisch mit der nationalen Hauptstadt Santo Domingo de Guzmán (enthält jedoch nicht deren Agglomeration wie Santo Domingo Norte, Este und Oeste, die zur Provinz Santo Domingo gehört).

Bis zum 16. Oktober 2001, als die Provinz Santo Domingo aus ihm herausgetrennt wurde, war der Distrito Nacional wesentlich größer. Statistiken zeigen oft noch die alte Form des D.N. Der D.N. enthält im Gegensatz zu den Provinzen keine ländlichen Gebiete. Alle Provinzen der Dominikanischen Republik sind in mindestens zwei Kommunen (municipios) untergliedert, der D.N. umfasst nur eine Kommune, jene von Santo Domingo.

Der Distrito Nacional ist im Senat der Dominikanischen Republik (1 Sitz, Senatorin ist Faride Virginia Raful Soriano vom Partido Revolucionario Moderno) und in der Abgeordnetenkammer der Dominikanischen Republik vertreten (18 Sitze, seit 2020 8 Abgeordnete des Partido Revolucionario Moderno und Alliierte, 5 Abgeordnete des Partido de la Liberación Dominicana und Alliierte, 4 Sitze der Fuerza del Pueblo und 1 Sitz der Alianza País).

Der D.N. ist in folgende Sektoren unterteilt mit folgenden Bevölkerungszahlen (Volkszählung 2010):

Weblinks 
 Website der Gemeindeverwaltung Distrito Nacional ADN
 Oficina Nacional de Estadística. Website des Nationalen Statistikamtes der Dominikanischen Republik

Einzelnachweise 

Provinz (Dominikanische Republik)
Santo Domingo